BQN steht für:
 Rafael Hernández Airport (IATA-Code), Flughafen von Aguadilla, Puerto Rico

bqn steht für:
 Bulgarische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung